Reise in die Vergangenheit bezeichnet:

 Reise in die Vergangenheit (Stefan Zweig), eine Erzählung aus dem Nachlass von Stefan Zweig
 Reise in die Vergangenheit (1943), deutscher Spielfilm
 Reise in die Vergangenheit (Die Sopranos) (1999), eine Episode der Fernsehserie Die Sopranos